Уколов — фамилия; имеет женскую форму .
 Уколов, Анатолий Тимофеевич (род. 1939) — юрист, генерал-лейтенант юстиции в отставке.
 Уколов, Валерий Степанович — певец, поэт, философ, культуролог, доцент ВГИКа
 Уколов, Виктор Александрович (род. 1968) — украинский политический деятель.
 Уколов, Дмитрий Матвеевич (1929—1992) — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1954)
 Уколов, Михаил Васильевич (1917—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Уколов, Сергей Яковлевич (1864—1897) — поэт, либреттист.



См. также 
 Укол
 Уколово
 Уколица

Примечания